Anché (Indre-et-Loire)
Anché (Vienne)

Desambiguações de topônimos